Гузиков — фамилия.

 Гузиков, Игорь Михайлович (в монашестве Феогност; род. 1960) — епископ Русской православной церкви, в 1988—2019 годах наместник Троице-Сергиевой лавры.
 Гузиков, Михоэл Иосеф (1806—1837) — ксилофонист-виртуоз.

См. также 
 
 Гузаков